De Amsterdamsche studenten rijvereeniging H.O.R.S. is een vereniging opgericht als subvereniging van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC). De vereniging is opgericht in 1911. H.O.R.S. is de afkorting van Hippos Ouch Raidioos Sfalletai (vrij vertaald uit het Grieks: een paard struikelt niet snel). 

Als vrouwelijke tegenhanger werd in 1933 de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Rij Vereeniging A.M.A.Z.O.N.E.N. opgericht. Begin jaren zeventig zijn beide verenigingen samengevoegd tot a.s.r. H.O.R.S. en tot op heden is deze actief. Op vrijdagavond komen de studentenruiters bijeen in de Hollandsche Manege aan de Vondelstraat te Amsterdam om paardrijlessen te volgen en voor de 'Après Chevaux' waarmee  ze een traditie staande houden.

Twee keer per jaar organiseert a.s.r. H.O.R.S de beginnerscursus. Tijdens de cursus wordt er kennis gemaakt met de drie gangen van een paard (stap, draf en galop). Na het voltooien van de beginnerscursus kunnen de deelnemers instromen in de reguliere lessen. 

Naast wekelijkse rijlessen organiseert H.O.R.S. ook studentenslipjachten, poloclinics en buitenritten. Sinds 2015 heeft H.O.R.S. de eer zich Erelid van Jachtvereniging Veluwe Hunt te kunnen noemen. Als erelid van Jachtvereniging Veluwe Hunt jaagt H.O.R.S. mee over de akkers van Brabant. H.O.R.S. is elk jaar met vele leden aanwezig bij het NK Jachtpaarden in de tuinen van Paleis Soestdijk.

Externe link
 www.asrhors.nl, de site van H.O.R.S.

Paardensport in Nederland
Studentensportvereniging in Amsterdam